Pappila (finnisch für „Pfarrhaus“) heißen folgende Orte in Finnland:

 Pappila (Hämeenkyrö), Dorf in der Gemeinde Hämeenkyrö, Landschaft Pirkanmaa  
 Pappila (Pälkäne), Dorf in der Gemeinde Pälkäne, Landschaft Pirkanmaa  
 Pappila (Urjala), Ortschaft in der Gemeinde Urjala, Landschaft Pirkanmaa  
 Pappila (Kangasala), Dorf in der Stadt Kangasala, Landschaft Pirkanmaa  
 Pappila (Kokemäki), Ortsteil der Stadt Kokemäki, Landschaft Satakunta
 Pappila (Salo), Dorf, bis 2008 in der Gemeinde Kuusjoki, seit 2009 in der Stadt Salo, Landschaft Varsinais-Suomi
 Pappila (Hämeenlinna), Dorf, bis 2008 in der Gemeinde Hauho, seit 2009 in der Stadt Hämeenlinna, Landschaft Kanta-Häme